Laely ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Laely (1864–1955), Schweizer Politiker (FDP), Redakteur und Lokalhistoriker
 Claudio Laely (* 1992), Schweizer Unihockeyspieler
 Marco Laely (* 1994), Schweizer Unihockeyspieler